«Masterpiece» — песня Бэйсхантера
 «Masterpiece» — песня Мадонны
 «Masterpiece» — песня Джесси Джей
 «Masterpiece» — песня The Temptations